Риф може да се отнася за:

 Риф – геоложко образувание
 Риф (планина) – планина в Мароко
 Китарен риф